Medicus, cognomina ex virtute nell'Antica Roma
Medicus, medico nell'esercito romano
Medicus, romanzo di Noah Gordon
Medicus, film del 2013 diretto da Philipp Stölzl basato sul romanzo di Noah Gordon
Medicus, un'agenzia di comunicazione sanitaria
Medik., abbreviazione standard del botanico Friedrich Kasimir Medikus